Der Begriff Radioempfänger steht für:

 ein Unterhaltungsgerät, siehe Rundfunkempfangsgerät und Radio
 ein Messgerät für die Ionosphäre, siehe auch Höhenforschungsrakete